HZC, voormalige voetbalclub uit Harlingen
 HZC De Robben, zwemvereniging uit  Hilversum